Мю́ллер (): Мюллер, Вильгельм (1909—1984) — немецкий гандболист.
 Мюллер, Вильгельм (1794—1827) — немецкий поэт.
 Мюллер, Вильгельм (1820—1892) — немецкий историк.
 Мюллер, Вильгельм (1812—1890) — германист, профессор.
 Мюллер, Вильгельм (1834—1897) — немецкий виолончелист и педагог.